Михаил Арефьев:
 Арефьев, Михаил Георгиевич (1903—1968) — советский оружейник, доктор технических наук, генерал-майор ВС СССР.
 Арефьев, Михаил Иванович (1864—после 1918) — тверской городской голова, член IV Государственной думы от Тверской губернии.
 Арефьев, Михаил Павлович (1865—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.